Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Montpelier en l'honneur de la ville du même nom :
 l', un croiseur léger navire de classe Cleveland qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles en service depuis 1993.

Montpelier